Илкка Антеро Канко (, род. 22 ноября 1934, Сало) — финский шахматист, мастер ФИДЕ (1984).

Чемпион Финляндии 1964 г. Серебряный призёр чемпионатов Финляндии 1965 и 1968 гг. Бронзовый призёр чемпионатов Финляндии 1963, 1970 и 1971 гг.

В составе сборной Финляндии участник четырёх шахматных олимпиад (1964, 1966, 1972 и 1976 гг.), предварительных турниров командного первенства Европы, командных первенств мира среди студентов.

В 1963 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1963—1965.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Канко в базе Chessgames
 Личная карточка И. Канко на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Сало
Мастера ФИДЕ по шахматам